Freccia – arma da getto destinata al lancio per mezzo di un arco o di una balestra
Freccia – denominazione comune dell'indicatore di direzione di un veicolo
 Freccia – in meccanica, scostamento massimo dalla geometria non deformata di una trave soggetta a flessione
Freccia – simbolo araldico
Fiat G.50 "Freccia" – aereo da caccia italiano della seconda guerra mondiale
Freccia – veicolo da combattimento della fanteria, con ruote 8x8, sviluppato dalla Iveco
Freccia – costellazione, tra le 48 elencate da Tolomeo; oggi una delle 88 costellazioni moderne
Freccia della catenaria – distanza del punto più lontano  dal segmento con estremi nei punti di vincolo
 Flèche – guglia sottile e slanciata, in pietra o metallo, caratteristica dell'architettura gotica francese
 Flèche (in italiano, "frecciata", o "freccia") – spettacolare azione d'attacco della tecnica schermistica
 Freccia – in geometria, altezza del segmento circolare
 Freccia – motocicletta Cagiva
 Freccia – cacciatorpediniere della Regia Marina entrato in servizio nel 1902
 Freccia – cacciatorpediniere della Regia Marina entrato in servizio nel 1931